Benjamin Pavard (né en 1996), footballeur français ;
 Bibia Pavard (née en 1980), historienne et enseignante française ;
 Pierre Ceccaldi-Pavard (1921-2004), homme politique français ;
 René Pavard (1934-2012), coureur cycliste français.

Patronyme français